Otniël, bijbels persoon
 Otniel (Israëlische nederzetting)